Otto Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Otto Brüggemann (Kaufmann) (1600–1640), deutscher Kaufmann
 Otto Brüggemann (Schauspieler) (1901–1968), deutscher Schauspieler